Диди́ Пфа́йффер, наст. имя — До́роти Д. Пфа́йффер (; род. , , Калифорния) — американская актриса кино и телевидения.

Биография 
Диди Пфайффер родилась в Мидуэй-Сити, штат Калифорния. Она является младшей сестрой известной актрисы Мишель Пфайффер.

В начале своей карьеры Диди работала официанткой, продавала батареи. Благодаря своей сестре её взяли для съёмок в нескольких телевизионных сериалов. Диди много снималась в кино и на телевидении. Одной из её самых известных ролей является роль дочери Сибил Шеридан (Сибилл Шеперд) в телесериале «Сибилл».

В феврале 2002 года Диди Пфайффер снялась обнажённой для журнала «Playboy».

Личная жизнь 
Имеет старшего брата Рика (род. в 1955) и двух сестёр, Мишель и Лори (1965). Диди замужем за Сантьяго Гомесом, у них есть ребёнок. Это её второй брак, её первый муж — Григорий Фэйн.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Диди Пфайффер